Emily Falls ist der Name folgender Wasserfälle in Neuseeland: 

 Emily Falls (Canterbury) bei Peel Forest, Canterbury, Südinsel
 Emily Falls (West Coast) in der Selborne Range, Neuseeländische Südalpen, West Coast, Südinsel